Зандвоорт е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, която се намира в дюните, близо до град Зандвоорт, Нидерландия, на брега на Северно море.

История 
Проектирана е от Джон Хугенхолц преди, но е построена веднага след Втората световна война. Състезания започват да се провеждат от 1949 година, като Голяма награда на Зандвоорт.

Следващите години приема стартове за Голямата награда на Нидерландия във Формула 1 от 1952 година.

През 1985 година старт за Голямата награда на Нидерландия се провежда за последен път, следва реконструиране на пистата и построяване на нови сгради и съоръжения.

В очакване и надежда че пистата Зандвоорт отново ще стане част от календара на Формула 1, тук се провеждат множество състезания в по-ниски серии, под шапката на ФИА.

Характеристики 
Пистата е с дължина 4,252 км и ширина 9 м.

Най-известния участък на пистата е така наречения завой – „Тарзан“ (Tarzanbocht), даващ възможности на съперниците за красиви изпреварвания.

Инциденти 
На тази писта загиват двама пилоти от Формула 1:
 1970 – Пиърс Къредж
 1973 – Роджър Уилямсън

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1

Външни препратки 

Сиркуит Парк Зандворд
Спортни съоръжения в Нидерландия
Голяма награда на Нидерландия
Автомобилен спорт в Нидерландия